Sony Ericsson Open 2007 (kobiety)
 Sony Ericsson Open 2007 (mężczyźni)